El nombre de Ruy Pérez puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Ruy Pérez Ponce de León (m. 1295). Maestre de la Orden de Calatrava y nieto del rey Alfonso IX de León.
 Ruy Pérez de Esquivel. Noble español del siglo XIV.
 Ruy Pérez I de Villegas (ca. 1250-1327). Noble castellano y III señor de la Casa de Villegas que fue comendador santiaguista de Castroverde.
 Ruy Pérez II de Villegas (ca. 1335-ca. 1420). Noble castellano y V señor de la Casa de Villegas que llegó a ser merino mayor de Castilla.
 Ruy Pérez Tamayo (1924-2022). Médico patólogo e inmunólogo mexicano. Además fue investigador, divulgador de la ciencia y académico de dicho país, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y también de El Colegio Nacional.